Dactyl (oficial: (243) Ida I Dactyl) este satelitul asteroidului 243 Ida; are un diametru de 1,4 km.

Denumire
Numele său vine din mitologia greacă, unde dactylii erau o rasă de umanoizi pitici, falici, relaționați cu Zeița Mamă. Fabricau unelte metalice și au descoperit fierul. Dactyl descrie o orbită în 1,54 zile, la o distanță de 108 km de Ida.

Caracteristici
Suprafața sa este constituită din aceleași materiale ca și cea a asteroidului Ida și prezintă, ca și aceasta din urmă, cratere. Originea sa este nesigură, totuși unele elemente sugerează că ar proveni dintr-unul din fragmentele corpurilor care au dat naștere asteroizilor Koronis

A fost fotografiat de sonda Galileo la 28 august 1993. Se găsea la 90 de kilometri de Ida, și se deplasa pe o orbită progradă. Imaginile luate de sondă nu au fost trimise pe Pământ decât la începutul lui 1994 și au permis astfel, pentru prima oară, să dovedească direct existența sateliților asteroidali.

Descoperire
Dactyl a fost descoperit la 17 februarie 1994 de Ann Harch, membră a misiunii Galileo, în timp ce analiza imaginile luate de sondă. Galileo a luat 47 de imagini ale lui Dactyl într-o perioadă de observație de 5,5 ore, în august 1993. Sonda se găsea la  de kilometri de Ida și la  de kilometri  de Dactyl când a fost luată prima imagine a satelitului, cu 14 minute înainte ca sonda Galileo să-și facă observația cea mai de aproape. 

Provizoriu, satelitul a fost denumit S/1993 (243) 1. Uniunea Astronomică Internațională l-a denumit, în 1994, după creaturile denumite dactyli care ar fi trăit, potrivit mitologiei grecești, pe Muntele Ida în Creta.

Note 

Asteroizi de tip S
Sateliți ai unei planete minore
Obiecte astronomice descoperite în 1994
Asteroizi vizitați de nave spațiale
Asteroizi cu nume din mitologia greacă